Dias je příjmení užívané v portugalsky hovořících zemích, zejména v Portugalsku a Brazílii. Je příbuzné s příjmením Díaz užívaného ve španělštině.

Shodný pravopis má ale též příjmení polského původu ze slova „dias“, tj. „ďas“, „ďábel“.

Příjmení označuje více osobností:

 Alex Rodrigo Dias da Costa – brazilský fotbalista
 Bartolomeo Dias – portugalský mořeplavec
 Carlos Alberto Dias (* 1967) – brazilský fotbalový reprezentant
 Célio Dias (* 1993) – portugalský judista původem z Guineje-Bissau
 Dinis Dias – portugalský mořeplavec
 Diogo Dias – portugalský mořeplavec
 Fernando Quintanilha Mendonça e Dias – guvernér Portugalské Indie 1947–1948
 Gonçalves Dias – brazilský básník
 Ivan Dias – indický kardinál
 Pavel Dias – český fotograf
 Pedro Dias (* 1982) – portugalský judista
 Pêro Dias – portugalský mořeplavec
 Virna Dias – brazilská volejbalová hráčka
 Dias Gomes – brazilský spisovatel

Podobná příjmení 
 Diaz
 Díaz

Reference 

Portugalská příjmení